

Antropologia
 Inga – gruppo etnico della Colombia e del Venezuela

Botanica
 Inga – genere di piante della famiglia delle Fabaceae

Cinema e televisione
 Inga - Io ho voglia... – film erotico di Joseph W. Sarno.

Geografia
 Ingá – comune del Brasile
 Ingå – comune della Finlandia
 Inga – comune della Repubblica Democratica del Congo
 Cascate Inga – cascate del fiume Congo
 Dighe Inga – dighe del fiume Congo

Onomastica
 Inga – variante del nome proprio di persona Inge